Onderdistrict in Indonesië
 Taman Sari (Pangkal Pinang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pangkal Pinang in de provincie Banka-Billiton
 Taman Sari (West-Jakarta), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Jakarta in de provincie Jakarta
Plaats in Indonesië
 Taman Sari (Taman Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat in de provincie Jakarta
 Taman Sari (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Taman Sari (Pulo Bandring), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Taman Sari (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Taman Sari (Rumpin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Taman Sari (Ampenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mataram in de provincie West-Nusa Tenggara
 Taman Sari (Gunung Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara